Факи́р ( — бедняк) — изначально странствующий приверженец суфизма, позднее (в разговорной речи) термин стал означать бездомного аскета в индуизме. Факиры также суфийские религиозные нищие в Индии, род бродячих монахов — дервишей.

В современной разговорной речи факир — фокусник, йог, дрессировщик животных, заклинатель болезней, толкователь снов. В переносном смысле — вообще всякий фокусник, маг.

В последние 20 лет начала развиваться целая отдельная отрасль шоу-бизнеса, связанная с факирами. Это так называемые театры огня (огненное шоу), участники которых в большинстве своём непрофессиональные артисты-любители, работающие с различными огненными и пиротехническими инструментами. В то же время, фаерщиков, то есть артистов огненного шоу, не следует полностью отождествлять с понятием факир, так как последние ограничиваются в основном глотанием огня и выдуванием, когда как фаерщики, в основном, занимаются манипуляцией с различным огненным реквизитом (см. огненное шоу).

См. также 
 Суфийские ранги
 Индийский канат
 Циркач
 Шаман

Литература 
 
 
 
 С. Макаров. Искусство факиров в Европе XIX-начала XX века // Развлекательная культура России XVIII—XIX вв. Очерки истории и теории. — СПб., 2000, с. 464—480.
 Иванова, А. А. Семантический анализ названий должностей и социального статуса, заимствованных в русский язык из арабского. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство 21, вип. 19 (2) (2013): 72-77.

Аскетизм